es el tercer apellido japonés más frecuente. Se traduce literalmente como "puente alto".

Algunos personajes notables con este apellido son:

Ai Takahashi, cantante.
Hiroki Takahashi, seiyu.
Hitomi Takahashi, cantante.
Kazuki Takahashi, mangaka.
Keita Takahashi, diseñador de videojuegos.
Korekiyo Takahashi, Primer Ministro de Japón.
 Luis Alberto Takahashi Núñez, compositor peruano nisei.
Mikako Takahashi, seiyu.
Naoko Takahashi, medallista olímpica.
Rumiko Takahashi, mangaka, autora de Urusei yatsura, Ranma 1/2 e Inu yasha.
Shin Takahashi, mangaka.
Yōichi Takahashi, mangaka, autor de Capitán Tsubasa y Hungry Heart: Wild Striker

Lugares con nombre homófono 

 Takahashi (escrito 高梁), ciudad en la prefectura de Okayama, Japón.
 Río Takahashi (escrito 高梁川), Japón.

Referencias 

Apellidos japoneses